

Biografia
Attore, regista, scrittore ed actor’s coach (preparatore degli attori), frequenta la scuola di Teatro La Scaletta di Roma diretta da G. Diotajuti. Debutta al Teatro antico di Taormina nel 1987 nella Compagnia di Gabriele Lavia in “Macbeth” di W. Shakespeare seguito da ”Edipo Re”  di Sofocle. 

Passa nella Compagnia di Luigi De Filippo interpretando il personaggio di Callimaco in Un magico decotto di... mandragola da Machiavelli,  testi di Eduardo Scarpetta (L’amico di papà'', ’Na Santarella, Miseria e Nobiltà) e nella stagione  2016/2017 è Vittorio Elia in Natale in casa Cupiello nell'ultima messa in scena del compianto maestro Luigi De Filippo

Nel 1999 recitato nella commedia "Eva contro Eva" con Anna Mazzamauro protagonista per la regia di GIno Zampieri. 

Riscuote ampio successo con la performance “Se vuoi conoscere un uomo …Padre Pio” per la rassegna Raccontami 2009,  e con l’originale formula “RistoranTeatro”. 

Nella stagione 2015/2016, riveste il doppio ruolo di aiuto regista ed interprete dell’Avvocato Nocella, nel capolavoro di Eduardo De Filippo Filumena Marturano con Gloriana protagonista per la regia di Nello Mascia

Nel 2017/2018 interpreta Jack nella commedia teatrale Mariti e Mogli dall’omonimo film di Woody Allen per la regia di Monica Guerritore

Successivamente ha fatto parte del cast di alcune fiction televisive italiane come La squadra (serie televisiva) Incantesimo (serie televisiva) Casa Vianello.

Il commissario Ricciardi (Rai 1  seconda stagione nella puntata Serenata senza nome) e I bastardi di Pizzofalcone (serie televisiva) quarta stagione nel ruolo di Gaetano, marito di Ottavia Calabrese

Ispirandosi al genere del teatro canzone ha scritto spettacoli che ha portato in giro per le piazze. Ha scritto un libro sul cinema e sulla recitazione.

Teatro 

Macbeth di William Shakespeare Regia di Gabriele Lavia 1987/1988
Edipo re di Sofocle Regia di Gabriele Lavia 1988/1989
Eva contro Eva, di Mary Orr e Reginald Denham, regia di Gino Zampieri, con Anna Mazzamauro, A.T.A. Teatro (1999)
Anna Politkovskaja: concerto per voce solitaria (2010)

Libri

Note

Collegamenti esterni